Command & Conquer (computerspelserie), een computerspellenreeks van Electronic Arts
 Command & Conquer: Tiberian Dawn (ook bekend zonder achtervoegsel), het eerste deel uit de Command & Conquer-serie
 Command & Conquer (2013), het twaalfde spel uit de Command & Conquer-serie